Азербайджанский государственный аграрный университет — сельскохозяйственное высшее учебное заведение Азербайджана.

История 
В 1920 году при Азербайджанском политехническом институте был открыт сельскохозяйственный факультет. 15 мая 1929 года в городе Баку решением Совета Народных Комиссаров Азербайджанской ССР создан Азербайджанский сельскохозяйственный институт.

Первым директором института был назначен народный комиссар земледелия Азербайджана Дадаш Буниятзаде.

Первоначально в институте существовало четыре факультета: растениеводства, животноводства, хлопководства и рыбного хозяйства.

В 1931 году Азербайджанский сельскохозяйственный институт переведён в город Гянджа.

Прием в институт непрерывно возрастал, достигая в отдельные годы 1200 абитуриентов. В годы Великой Отечественной войны 385 сотрудников и студентов института ушли на фронт. После войны институт значительно расширил свою деятельность. Были созданы новые кафедры, отделения и факультеты. 

В мае 1979 года институт награждён орденом «Знак Почета».  

17 июня 1991 года указом президента Азербайджанской Республики Азербайджанскому сельскохозяйственному институту был присвоен статус Академии (Азербайджанская сельскохозяйственная академия). 4 апреля 2009 года решением Совета Министров Азербайджана Академии присвоен статус университета.

В июне 2012 года АГАУ прошел аккредитацию Совета по аккредитации Министерства образования Азербайджана.

Ректоры 

 Мирдамед Садыгов (ноябрь 2008 — февраль 2013)
 Ибрагим Джафаров (25 июля 2013 — 6 сентября 2022)

Здание университета 
Административное здание Азербайджанского государственного аграрного университета было построено в XIX веке. 

В конце XIX века в этом здании функционировала Бакинская городская дума. C 16 июня по 17 сентября 1918 года в здании размещались Правительство и Национальный Совет Азербайджанской Демократической Республики.

Структура 
В университете обучаются более 3000 студентов, в том числе 120 магистрантов, 10 аспирантов, 45 диссертантов.

Общее количество сотрудников университета составляет приблизительно 1019 человек, в том числе:
 Профессорско-преподавательский состав — 445 человек
 Академики — 1
 Члены-корреспонденты АН — 1
 Заслуженные деятели науки — 2
 Профессоры и доктора наук — 29
 Доценты, кандидаты наук — 189
 Кандидаты наук — 41
 Старшие преподаватели, преподаватели, ассистенты — 182
 Учебно-вспомогательный состав — 208

Факультеты 
 Агрономический факультет
 Факультет агротехнологий (функционирует в здании бывшей Гянджинской мужской гимназии)
 Факультет ветеринарной медицины и фармакологи
 Факультет информационных технологий, агроинженерии и энергетики
 Факультет агрономической экономики

Лаборатории 
В университете функционируют пять участковых научных лабораторий, результат исследований которых планируется внедрять в производство.

 Лаборатория экологического мониторинга почвы и окружающей среды
 Лаборатория зерновых и бобовых культур
 Лаборатория по технологии выращивания и создания запаса генофонда фруктов, овощей и субтропических растений
 Научно-исследовательская участковая лаборатория по изучению инфекционных заболеваний в овцеводстве
 Лаборатория по использованию альтернативных источников энергии в аграрном секторе

Список почетных докторов 
 Вадим Анатольевич Бабушкин - ректор Мичуринского государственного аграрного университета РФ, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
 Сергей Николаевич Волков - ректор Государственный университет по землеустройству РФ, заслуженный деятель науки РФ, академик МААО, академик РАН, профессор, доктор экономических наук, профессор
 Вайра Вике-Фрейберга - бывший Президент Латвийской Республики, сопредседатель Международного Совета Международного Центра Низами Гянджеви, профессор
 Владимир Баутин - профессор
 Исмаил Серагельдин - директор Александрийской библиотеки Египта, профессор
 Мохаммад Бабадоост - профессор Университета Иллинойс, США
 Гий Смахе - профессор Университет Гента, Бельгия
 Есполов Тлектес Исабаевич - ректор Казахского национального аграрного университета, академик НАН РК
 Джалилов Февзи Сеид-Умерович - профессор РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева
 Младен Франко - проректор по учебной работе, Университет Новой Горицы, Словения

Примечания

Литература 
 А. А. Гасанова. Гянджа сегодня. Баку, 1991.
 Ибрагим Джафаров - Азербайджанскому государственному аграрному университету 85 лет, Информационное Агентство «Vesti.az», 10 августа 2014
 Иванович К. А. Сельскохозяйственное образование в СССР. — М.: Советская наука, 1958. — 238 с.; стр. 53.
 Кузница кадров для агропрома страны  // Азербайджанские известия. – 2011. – 14 мая. – С. 3.

Ссылки 
 Официальный сайт

Аграрные университеты
Университеты Гянджи
Сельское хозяйство Азербайджана
 
Сельскохозяйственные вузы СССР
Появились в 1929 году в Азербайджане